«Викто́рия Жи́жков» () — один из старейших чешских футбольных клубов. Он был основан группой студентов в 1903 году в городе Жижков (с 1922 года — часть Праги). Основная часть успехов клуба пришлась на период между двумя мировыми войнами — до 1948 года «Виктория» была третьим среди самых успешных чешских клубов. После Второй мировой войны клуб оказался в низших дивизионах, где выступал до 1993 года, когда произошло возвращение «Виктории» в элиту чешского футбола. После этого «Виктория Жижков» дважды (в 1994 и 2001) выигрывала Кубок Чехии и четыре раза участвовала в еврокубках. В 2002 году «Виктория» неожиданно выбила из Кубка УЕФА шотландского чемпиона «Рейнджерс». В 2004 году после ряда плохих результатов и коррупционного скандала клуб оказался во втором дивизионе. Возвращение в Гамбринус Лигу произошло в 2007 году. По результатам сезона 2008/09 команда заняла последнее место в Гамбринус Лиге и вернулась во вторую лигу.

Прежние названия 
 1903 — СК Виктория Жижков ()
 1950 — Сокол Виктория Жижков ()
 1951 — Сокол ЧСАД Жижков ()
 1952 — ТЕ Славой Жижков ()
 1965 — ТЕ Виктория Жижков ()
 1973 — ТЕ Виктория Жижков Стройимпорт ()
 1982 — ТЕ Виктория Жижков ПСО ()
 1992 — ФК Виктория Жижков ()

Достижения 
 Чемпион Чехословакии: 1927/28
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии: 1928/29
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии (3): 1925; 1925/26, 1929/30
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии (2): 2001/02, 2002/03
 Обладатель Кубка Чехии (2): 1993/94, 2000/01
 Финалист кубка Чехии: 1994/95

Участие в европейских турнирах 
 Участник розыгрыша Кубка обладателей Кубков в сезоне 1994/95
 3-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Лишь однажды (в 2002) клуб прошёл во второй раунд.

Статистика выступлений в чемпионате и Кубке Чехии

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Чехии
Спортивные клубы Праги